

Anno 
 269 o 269 a.C.

Matematica 
 269 (numero)